Frederick Campbell peut faire référence à :

Frederick Campbell (1729-1816), noble écossais
Frederick Campbell,  comte Cawdor (1847–1911), homme politique britannique
  (1782–1846), généalogiste écossais
  (1943-), évêque catholique américain
  (1979-), footballeur australien
 , footballeur anglais
  (1853–1929), éleveur de moutons américain
  (1920–2008), basketteur et entraîneur américain
  (1911–1995), membre de l'Assemblée législative du Queensland

Militaire
  (1867–1915), récipiendaire canadien de la Victoria Cross
  (1780–1866), général de l'armée britannique
  (1860-1943), général dans l'armée britannique

Voir aussi
  (1769–1856)